В одиночному розряді тенісного турніру Taiwan Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Шон Стаффорд здобула титул, у фіналі перемігши Енн Гроссман 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Аманда Кетцер (півфінал)
  Енн Гроссман (фінал)
  Робін Вайт (1-ше коло)
  Монік Джейвер (1-ше коло)

 Мана Ендо (2-ге коло)
 Деббі Грем (чвертьфінал)
 Маріанн Вердел (чвертьфінал)
 Ван Ші-тін (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Taipei Women's Championship